Kittner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kittner (1906–1991), ukrainischer Schriftsteller
 Daniela Kittner (* 1963), österreichische Journalistin
 Dietrich Kittner (1935–2013), deutscher Kabarettist
 Edgar Kittner (1901–1989), deutscher Unternehmer und Rennfahrer
 Ekkehard Kittner (* 1942), deutscher Politiker (CDU), MdA Berlin
 Heinz Kittner (1928–2012), deutscher Bergsteiger
 Konrad Kittner (verh. Konrad Carls; 1962–2006), deutscher Musiker und Musikverleger
 Kurt Kittner (* 1980), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Michael Kittner (* 1941), deutscher Rechtswissenschaftler und Arbeitsrechtler
 Ole Kittner (* 1987), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Kidner
 Kittnar